

Risultati

Note 

 1983
 1983